De elfde etappe van de Ronde van Italië 2015 werd verreden op 20 mei 2015. De renners reden een heuvelrit van 153 kilometer van Forlì naar Imola. De finish lag op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Onderweg beklommen de renners drie gecategoriseerde heuveltjes. De Rus Ilnoer Zakarin won de etappe solo, met een kleine minuut voorsprong op een groepje met daarin onder meer Carlos Betancur en Franco Pellizotti, die tweede en derde werden. Alberto Contador bleef in het bezit van de roze leiderstrui.

Verloop 
Na een vlak begin van vijftien kilometer kwam de eerste heuvel van de rit, de Passo del Trebbio (derde categorie). Aldaar wist een viertal, bestaande uit Beñat Intxausti, Diego Rosa, Ilnoer Zakarin en de Nederlander Steven Kruijswijk, een gat te slaan met het peloton. Na de top sloten er nog zes renners aan: Carlos Betancur, Rubén Fernández, Ryder Hesjedal, Matteo Montaguti, Franco Pellizotti en Marek Rutkiewicz maakten de oversteek en mede daardoor groeide de voorsprong direct naar twee minuten.

Na de Valico del Prugno (derde categorie) resteerden nog vier plaatselijke rondes van ongeveer dertien kilometer, met telkens de beklimming van de Tre Monti. Na de eerste ronde had een door de regen nat geworden kopgroep nog een minuut voorsprong op het peloton. Fernández, Montaguti en Rutkiewicz waren toen inmiddels van het voorplan verdwenen en het leek een kwestie van tijd voor de overige zeven ook zouden worden ingerekend. In de derde plaatselijke ronde waren bergpunten te verdienen op de Tre Monti (vierde categorie). Zakarin bouwde een voorsprong op, Kruijswijk probeerde nog erachteraan te gaan, maar zonder succes. De voorsprong van Zakarin bleef groeien, terwijl het peloton niet snel dichter bij de andere zes kwam.

In het peloton was het op de laatste beklimming van de Tre Monti plots Alberto Contador die een versnelling plaatste. Nummer twee Fabio Aru kon de klassementsleider eerst niet volgen, maar sloot in de afdaling echter weer aan. Zakarins voorsprong bedroeg uiteindelijk iets minder dan een minuut op de achtervolgende groep, waarvan Betancur de sprint won. Kruijswijk werd zesde. Enkele tellen later kwam Philippe Gilbert als negende over de streep. Hij was in de slotfase nog weggereden uit het peloton, samen met Maciej Paterski, maar wist niet meer aan te sluiten bij de achtervolgers. Kort daarna kwam een peloton van zo'n veertig renners - met daarin alle klassementsrenners - binnen.

Tussensprints

Bergsprints

Meeste kopkilometers

Uitslag

Klassementen

Overige klassementen

Opgaven 
Geen

Etappe 11
Sport in Imola